Луцій Елій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Еліїв, в тому числі й усиновлених:
 Луцій Елій Стілон Преконін — давньоримський письменник II—I століття до н. е., красномовець, один з найбільших літературознавців та філологів часів Римської республіки.
 Луцій Елій Ламія — суддя 90 року до н. е.
 Луцій Елій Туберон — проконсул 49 року до н. е.
 Луцій Елій Ламія — претор 42 року до н. е.
 Луцій Елій Туберон — давньоримський історик I століття до н. е.
 Луцій Елій Ламія — легат у I столітті до н. е.
 Луцій Елій Ламія — легат Августа пропретор () у I столітті до н. е.
 Луцій Елій Ламія — консул 3 року.
 Луцій Елій Галл Страбон — політик Римської імперії початку I століття.
 Луцій Елій Сеян — військовик, консул 31 року.
 Луцій Елій Ламія Плавтій Еліан — консул-суфект 80 року.
 Луцій Елій Окулат — консул-суфект 85 року.
 Луцій Елій Цезар — консул 136 і 137 років.
 Луцій Елій Аврелій Коммод — повне ім'я римського імператора Коммода.
 Луцій Елій Гельва Діонісій — проконсул римської провінції Африка у 296—300 роках.